Стефано Чериони (, род. 24 января 1964 года в Мадриде, Испания) — итальянский фехтовальщик на рапирах, двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988), чемпион мира. 

После завершения спортивной карьеры стал тренером, бывший тренер итальянской сборной. С 2013 г.  по декабрь 2016 г. — старший тренер мужской и женской сборных команд России по рапире. Контракт с Чериони истек 31.12.2016 г. и продлен не был.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Италии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1984 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по фехтованию